Холми́стый — топоним в России:

 Холмистый — посёлок в Константиновском районе Ростовской области.
 Холмистый — посёлок в Невьянском районе Свердловской области, в 2019 году присоединён к городу Невьянску.
 Холмистый — полуостров острова Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа.